Râul Galați se poate referi la:

 Galați - afluent al Ampoiului
 Galați - afluent al Oltului